Gefäß steht für

 ein Behältnis oder Gerät, in dem flüssige oder körnige Stoffe aufbewahrt werden, siehe Behälter – dort auch zur Wortherkunft
 im kunsthandwerklichen Sinne für Dose, Kanne, Krug, Schale, Vase, Urne etc.

 in den Biowissenschaften allgemein einen Hohlraum, siehe Leitungsbahn
 in der medizinischen Anatomie Blut- und Lymphbahnen, siehe Gefäß (Anatomie)
 in der botanischen Anatomie einen Hohlraum, der dem Transport von Wasser und Nährsalzen dient, siehe Trachee (Pflanze)
 den Griff von Blankwaffen wie Degen oder Säbel, siehe Gefäß (Waffe)

Siehe auch:

 Hohlraum
 Gefäßversuch in Pflanzenbau und Bodenkunde